Wiish Hagi Yaborow (Mogadishu, 1978. május 16. –) szomáliai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása
Játékvezetésből Mogadishuban vizsgázott. A Mogadishui labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A SFF Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2004-től az 1. Liga játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres 4. bírói szolgálatot is végez.

A Szomáliai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2011-től tartja nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott (Labdarúgó-világbajnokság, Afrikai nemzetek kupája, Afrikai nemzetek-bajnoksága, CECAFA-kupa), valamint CAF Konföderációs kupa, Kagame Interclubs Cup és CAF-bajnokok ligája klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának 4. bíróként segített. Vezetett kupadöntők száma: 1.

A 2018-as labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Selejtező mérkőzést az CAF zónában irányított. 

A 2015-ös afrikai nemzetek kupája és a 2017-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB bíróként foglalkoztatta.

A 2014-es afrikai nemzetek-bajnoksága labdarúgó tornán a CAF játékvezetőként alkalmazta.

A 2011-es CECAFA-kupa és a 2013-as CECAFA-kupa labdarúgó tornán a CAF JB játékvezetői szolgálatra vette igénybe.

A CAF JB küldésére vezette a Kagame Interclubs Cup döntőjét.

Források 

Szomáliai labdarúgó-játékvezetők
1978-ban született személyek
Élő személyek